Кораче — село в общине Брод Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
 Кораче — река в Калабрии на юге Италии, впадает в Ионическое море.
 Кораче — населённый пункт в провинции Катандзаро на юге Италии.